Les Wraiths sont une espèce extraterrestre fictive de la série télévisée de science-fiction Stargate Atlantis.

Synopsis 

Les Wraiths sont les ennemis de toute l'humanité car elle est leur seule source de nourriture. Il semblerait que les Wraiths se nourrissaient aussi d'Anciens avant que ceux-ci ne quittent la galaxie de Pégase. Les Wraiths ont une conscience et sont intelligents. Ils pensent être supérieurs aux humains qu'ils ne voient que comme du bétail (cette situation est similaire à celle des Goa'ulds qui utilisent les humains comme des hôtes dans Stargate SG-1). Ils sont nés dans la galaxie de Pégase. Leur technologie est supérieure à celle des humains, elle est néanmoins moins avancée que celle des Anciens.

Malgré leur indéniable supériorité technologique, les Anciens ont vite été dominés en nombre par les Wraiths car le nombre de ces derniers fut multiplié par cent grâce à un clonage massif qui fut rendu possible par la capture de trois vaisseaux anciens et à l'utilisation des EPPZ les alimentant. De plus, les Anciens, certains de leur suprématie, n'étaient pas préparés à la guerre. Après un siècle de conflits, seule Atlantis demeurait libre, uniquement grâce à l'extraordinaire puissance du bouclier de la cité. Les Anciens tentèrent alors d'établir une trêve avec les Wraiths ; ils envoyèrent leurs plus puissants vaisseaux de guerre à la rencontre de l'armada ennemie. Bien qu'en combat singulier un vaisseau ancien surpassait largement un vaisseau-ruche des Wraiths, la flotte ennemie était trop nombreuse et la délégation des Anciens fut anéantie. La cité réussit à tenir durant encore de nombreuses années, repoussant à chaque fois les assauts. Cependant, à chaque fois les Wraiths revenaient, si bien qu'à la fin les Anciens décidèrent d'immerger la cité et de retourner sur Terre par la porte des étoiles il y a  ans. Ils ont fait couler la cité Atlantis et l'ont amarrée au fond de l'océan afin d'empêcher les Wraiths d'atteindre ses secrets, et surtout sa porte des étoiles qui est la seule de Pégase à pouvoir contacter la Terre.

Cependant les Wraiths n'ont plus autant de ressources nutritives (des humanoïdes) qu'avant le départ des Anciens. Tous les cent ans, les Wraiths se réveillent d'hibernation pour terroriser et détruire les civilisations humaines de la galaxie de Pégase, laissant seulement assez d'humains pour maintenir une population en nombre suffisant. Un petit groupe reste tout le temps éveillé pour protéger ceux en hibernation et effectuer des petits raids, certains pouvant éradiquer une planète entière. Bien que la plupart de la race reste en hibernation entre les grandes périodes de dévastations, les générations passent pendant lesquelles chaque planète de la galaxie de Pégase vit dans la peur constante des Wraiths. Aussi toute planète atteignant un certain niveau technologique suffisant pour menacer les Wraiths est immédiatement annihilée, les humains de la galaxie de Pégase sont restés dans l'incapacité de développer une défense unifiée y compris à l'échelle d'une planète.

En 2004, une expédition sous le commandement du  Elizabeth Weir, partant de la Terre au , entre dans la cité des Anciens, Atlantis. Quand il a été initialement cru que, sans source d'énergie, la cité d'Atlantis pourrait être perdue, une équipe dirigée par le colonel Marshall Sumner, et comprenant le sergent Battes, le lieutenant Aiden Ford et le major John Sheppard ont débarqué à Athos. 48 heures après leur arrivée sur la planète, l'équipe du colonel Sumner est attaquée par les Wraiths. Durant cette mission, Sumner est capturé et les Wraiths apprennent, par une forme de télépathie l'existence d'un nouveau et riche réservoir de nourriture (la Terre), accessible uniquement via la porte des étoiles d'Atlantis (épisodes 1x01 et 1x02 - Une nouvelle ère).

Origines 
Si l'évolution de l'espèce des Wraiths demeure un mystère, on sait trois choses sur eux :
 Le Wraith est relatif à l'ectoparasite, une forme de vie parasite rencontrée par le major John Sheppard. Quand elle s'est enroulée autour de son cou, le Wraith qui le poursuivait a dédaigné Sheppard, sachant que l'ectoparasite allait lui drainer son énergie vitale (épisode 1x04 - 38 minutes). La théorie est que les Wraiths se nourrirent des habitants d'Iratus et, à la suite d'une succession de mutations génétiques, devinrent une sorte d'espèce hybride.
 Dans l'épisode 1x04 - 38 minutes, le  Carson Beckett a démontré que les Wraiths ont évolué après l'arrivée des Anciens dans la galaxie de Pégase. Cette théorie fut confirmée dans l'épisode 1x18 - Sous hypnose par le  Weir, quand elle remarqua que le langage des Wraiths est un dérivé de celui des Anciens.
 Dans l'épisode 2x08 - Mutation, le  Beckett explique que la physiologie humanoïde des Wraiths est due à une erreur des Anciens lorsqu'ils installèrent une colonie sur le monde d'origine des Wraiths Iratus, ce qui leur a permis de se nourrir d'humains. Par la suite, ces créatures évoluèrent et devinrent bipèdes, avec les pouces opposables et une augmentation de la taille du cerveau, devenant ainsi les Wraiths.

Biologie

Anatomie et physiologie 
Les Wraiths sont caractérisés par un épiderme entre le bleu pâle et le vert clair, des yeux jaunes, et des cheveux blancs, noirs ou roux. La majorité des Wraiths observés jusqu'à présent sont des mâles. Les femelles Wraiths ont le même rôle que les reines des abeilles sur les vaisseaux-ruches. Elles endossent un rôle de procréatrice, et sont ainsi un élément indispensable pour la survie d'un vaisseau-ruche.

Les Wraiths ont une locomotion bipède et ont des caractéristiques humanoïdes. Ces caractéristiques comprennent notamment un dimorphisme des genres ; les femelles wraiths ont une poitrine prononcée alors que les mâles ont une chevelure plus développée (cependant dans l'épisode 5x08 - La nouvelle reine, un Wraith mâle se trouve être chauve). De ce fait, on ne sait déterminer si les Wraiths font partie des mammifères ou non. La caste de « soldat » présente une musculature beaucoup plus volumineuse que celle des mâles Wraiths de la caste « dirigeante », qui sont considérablement plus dégingandés et plus intelligents. Un Wraith reste néanmoins toujours plus fort qu'un humain de même gabarit. Cette différence entre castes Wraiths pourrait être une extension de la métaphore de la « ruche », à comparer avec les abeilles ouvrières et les soldats. Dans l'épisode 4x12 - Conséquences, les Wraiths procèdent au clonage de soldats. Lorsque le clone « naît », il ne porte pas de masque. Son visage ressemble à celui des Wraiths, sauf qu'il ne possède pas d'œil - les emplacements sont toutefois présents mais peu développés - et sa bouche est elle aussi peu développée.

Bien qu'on en sache peu sur la reproduction des Wraiths, il semble qu'ils procréent via un placenta mammalien, compte tenu de leur origine présumée, et leurs autres caractéristiques semblent le confirmer. La plupart des Wraiths de caste dirigeante se ressemblent beaucoup.

Les Wraiths sont presque totalement immunisés contre les effets de l'âge, de par leurs capacités régénératives. La capacité d'un Wraith à se régénérer est directement proportionnelle à son état de satiété, et comme le dit Beckett, « tant que leurs cellules sont convenablement nourries, il semble exclu qu'ils puissent mourir de vieillesse ». Un Wraith, membre d'un vaisseau contenant des centaines d'humains prisonniers maintenus en hibernation s'étant écrasé, est capable de survivre plus de  ans rien qu'en mangeant la cargaison et les autres Wraiths membres d'équipage (épisode 1x12 - Duel).

Cependant, malgré cette faculté, les Wraiths peuvent être tués par une maladie. Dans l'épisode 5x17 - Entre la vie et la mort, Todd (ainsi que les autres Wraiths présents et la ruche dans laquelle ils se trouvent) est atteint d'une forme de cancer issu du traitement mis en place par Keller et qui visait à permettre aux Wraiths de recouvrer une alimentation proche de celle des humains. Ce processus fonctionna un temps mais cette maladie surgit. C'est à ce moment que Todd explique qu'il y a des « centaines de millénaires », les Wraiths ne possédaient pas une aptitude régénératrice si développée. Il existait alors une dernière chance pour eux de guérir : laisser une reine insecte Iratus se nourrir sur eux. Ce traitement a peu à peu été oublié du fait de sa dangerosité.

Ils possèdent aussi des capacités psychiques et télépathiques. Ils ont montré tout au long des épisodes une force physique phénoménale, avec une agilité tout aussi impressionnante.

Moyens d'alimentation 
L'alimentation des adultes wraiths est la « force vitale » humaine. Contrairement au mythologique vampire, la force vitale n'est pas transportée dans le sang, mais sa localisation dans le corps humain est inconnue. Les Wraiths possèdent néanmoins des dents, qu'ils n'utilisent pas pour percer l'épiderme.

À la place, la force vitale est drainée via des organes spéciaux situés dans la paume de leurs mains ; apparemment, seule la main droite est la « main nutritive » (Dans tous les plans de Wraiths au moment d'une attaque, ils ne lèvent que la main droite, que ce soit une Reine, Michael ou encore Todd) (selon Ronon Dex, membre de l'expédition Atlantis d'entraînement dans la lutte anti-Wraiths dans l'épisode 2x04 - À corps perdu). Les Wraiths accrochent cet organe au niveau du cou de leur victime, légèrement à droite du cœur, où la peau est percée (épisodes 1x01 et 1x02 - Une nouvelle ère). Pour faciliter le processus de digestion, une enzyme très active est injectée pour préparer la victime pour l'absorption de la force vitale (épisode 1x07 - Sérum).

Cette absorption peut être comparée à l'aspiration avec une paille. Les Wraiths peuvent aspirer la vie de leurs victimes lentement pour obtenir des informations (épisodes 1x01 et 1x02 - Une nouvelle ère) ou juste pour perpétrer un acte de sadisme (épisode 1x12 - Duel).

Comme la victime se voit aspirer sa vie, elle ressent les peines et les effets du vieillissement rapidement.

On ne sait pas combien de temps peut survivre un Wraith sans manger. Toutefois, les Wraiths peuvent se placer en état de suspension d'efforts quand la nourriture vient à manquer. Dans cet état, ils n'apparaissent pas sur les détecteurs de la cité d'Atlantis. Les Wraiths peuvent aussi être cannibales, mais seulement dans des circonstances extrêmes (épisode 1x12 - Duel). On ne sait pas si les Wraiths ont besoin de liquides quelconques pour leurs fonctions vitales. Ce qui est sûr, c'est que plus un Wraith mange, plus ses capacités de régénération sont importantes.

Les Wraiths peuvent manger de la nourriture humaine et boire des boissons humaines. Cela ne leur procure aucune satiété, mais peut leur apporter un certain plaisir. Ils considèrent cela comme une forme de jouissance plus sophistiquée, c'est pourquoi peu de Wraiths le font. Quand les Wraiths sont jeunes, ils consomment des mets humains, ce qui explique l'existence de leur système digestif. Lorsqu'ils grandissent, les Wraiths finissent par avoir l'envie de force vitale humaine, même s'ils n'y ont jamais goûté auparavant, et leur système digestif s'atrophie.

Le don de vie 
Bien que les Wraiths se nourrissent de l'énergie vitale de leurs victimes, on apprend dans l'épisode 3x07 - Intérêts communs que les Wraiths peuvent redonner de l'énergie vitale à leurs victimes ou à leurs semblables (« Réservé à leurs plus dévoués adorateurs et à leurs frères »). Pour cela, le Wraith place sa main sur le torse de la personne concernée (comme pour aspirer son énergie) et lui envoie un flux d'énergie lui redonnant force, vie et jeunesse. Le Colonel John Sheppard expérimentera cela à plusieurs reprises lors de son évasion avec le Wraith Todd d'une base Genii où ils étaient retenus par Acastus Kolya

Communication et télépathie 

Bien que les Wraiths aient une langue et des cordes vocales, leur premier moyen de communication est la télépathie par nature. En effet, les Wraiths ont développé un réseau télépathique, leur permettant de communiquer même sur de très longues distances.
Cela est dû à l'introduction dans l'ADN des Wraiths de l'ADN humain, via mixage génétique, ce qui permet aux humains d'accéder au réseau mental des Wraiths, tout en sachant que les humains qui s'y connectent peuvent être superficiellement contrôlés par le Wraith (le résultat de pouvoirs psioniques ou d'une expérience supérieure dans l'utilisation de ces pouvoirs n'est pas clair). Même une petite quantité d'ADN introduite à cet effet est suffisante pour permettre la manifestation de ce pouvoir télépathique (épisode 1x18 - Sous hypnose).

Les humains non-modifiés ne peuvent capter les communications télépathiques des Wraiths mais les Wraiths peuvent s'introduire dans les pensées d'humains modifiés ou non. Les Wraiths sont aussi capables de projection astrale hallucinatoire (il en résulte une désorientation générale).

Tuer un Wraith 

Les Wraiths sont difficiles à tuer, à cause de leur pouvoir de régénération ; 15 balles de P90 suffisent à peine. Cette capacité de récupération est proportionnelle à la quantité de nourriture que le Wraith a ingurgité récemment : la gardienne dans l'épisode pilote s'est totalement régénérée en se nourrissant du colonel après avoir pris une rafale de P90 par le major Sheppard. Toutefois un Wraith qui n'avait pas mangé depuis longtemps fut tué par des tirs de pistolet bien placés dans l'épisode 1x19 - Assiégés – .

De plus, un Wraith peut être empoisonné. Lors du test d'un vaccin élaboré par les Hoffans (une autre race d'humains de la galaxie de Pégase), le Wraith nommé Steeve a été empoisonné lorsqu'il a voulu se nourrir d'un sujet inoculé avec le vaccin. Le résultat a eu pour effet une défaillance des organes interne de Steeve causant rapidement sa mort.

Les Wraiths sont aussi sensibles à leurs pistolets incapacitants et peuvent aussi être paralysés temporairement avec un pistolet à impulsions électroniques, en tirant simultanément (épisode 1x05 - Soupçons).

Enfin, les Wraiths peuvent être tués par arme blanche.

Société 

La civilisation wraith se développe autour de grands vaisseaux-ruches. On peut en voir un dans l'épisode pilote, bien que celui-ci était en hibernation depuis des siècles, il était envahi d'arbres. Il semblerait qu'il y ait plus de 60 vaisseaux-ruches dans la galaxie de Pégase.

On trouve des indications de sporadiques guerres civiles et des rivalités entre les factions de Wraiths : l'expédition Atlantis de la Terre a causé la fin de leur hibernation 50 années trop tôt, ce qui a pour effet qu'il n'y a pas assez d'humains dans toute cette galaxie. Ce qui impose une féroce compétition pour l'obtention des réserves de « nourriture », et de fait, la constitution de factions rivales de Wraiths. Dans l'épisode 2x20 - Les Alliés, le Wraith prénommé Michael dit que la quantité d'humains disponibles était insuffisante pour pourvoir à la totalité des Wraiths tirés de leur hibernation.
On en sait peu sur la structure sociale chez les Wraiths, si ce n'est qu'il y a bien deux genres (mâle et femelle).
Il semble y avoir 2 types de mâles adultes wraiths :
 Les guerriers ou fantassins, qui portent un masque distinctif sur le visage et ne semblent pas enclins à parler. Ceci n'est pas certain, comme paraît le montrer un Wraith dans l'épisode 1x12 - Duel : il ne portait pas de masque mais portait un équipement de soldat à la place d'un équipement noir de dirigeant. D'un autre côté, il a été isolé sur cette planète durant 10000 ans, de plus ce n'est pas clair que ce soit un soldat qui parle dans l'épisode 2x11 - L'union fait la force, , lorsqu'il combattait le lieutenant Ford.
 Les dirigeants, habituellement habillés en noir, et qui ont le pouvoir sur les guerriers.

Il y a aussi 3 types de femelles adultes wraiths :
 Celles que l'on distingue par leurs cheveux rouges. Jusqu'à présent, on n'en a vu que 2 : la Gardienne dans les épisodes 1x01 et 1x02 - Une nouvelle ère, et la reine, enfermée dans une base sous l'eau dans l'épisode 3x18 - Immersion.
 Celles que l'on distingue par leurs cheveux blancs. À première vue, elles seraient de caste moyenne, mais leur statut dans la communauté wraith serait égal à celui des femelles wraiths aux cheveux rouges. On en aperçoit 3, les reines dans l'épisode 2x10 - L'union fait la force, , l'épisode - 2x11 L'union fait la force,  et l'épisode 2x20 - Les Alliés.
 La jeune reine wraith dans l'épisode 2x20 - Les Alliés a les cheveux noirs.

Une femelle adolescente, Ellia, est un personnage-clé dans l'épisode 2x07 - Instinct. En se basant sur leur apparence, il semblerait que les Wraiths gardent une apparence humaine avant qu'ils n'atteignent l'âge de ce qu'on appellerait leur puberté. Ellia possède des cheveux brun foncé et une apparence plus humaine. On ne sait pas si elle est une sorte complètement différente de femelle wraith, ou si elle s'est finalement métamorphosée en une des femelles que l'on peut voir dans l'épisode pilote (Une nouvelle ère) et l'épisode 2x10 - L'union fait la force, . On ne sait pas si tous les jeunes Wraiths commencent leur puberté par cette étape.

Les Wraiths ont apparemment une caste appelée « gardiens » dont le rôle est de garder la technologie wraith ou de veiller sur les Wraiths quand ils sont en sommeil. Toutefois, la femelle wraith « Gardienne du sommeil » membre de cette caste n'est pas connue.

Les Wraiths détestent la faim et fondent toute leur société sur la « cueillette ». Une société de cette nature n'a aucun besoin d'artisans ni d'intellectuels, à part pour les améliorations technologiques.

Une ruche contient généralement une reine. Il est difficile pour une ruche d'être acceptée par les autres si ce n'est pas le cas. Il peut exister une hiérarchie entre les reines. Une reine peut prendre la place d'une autre en la tuant.

Cycle d'alimentation 

Les Wraiths gardent des centaines de mondes peuplés comme "garde-manger". Ces mondes étaient auparavant colonisés par les Anciens.

Les Wraiths suivent un modèle de cycle de nutrition, étant en état d'hibernation durant plusieurs années, puis se déplacent à travers la galaxie de Pégase pour « cueillir le troupeau des humains », avant de recommencer le cycle d'hibernation lorsqu'il y a juste suffisamment d'humains survivants pour reconstituer les réserves de la « prochaine récolte ».

Ces cycles peuvent durer environ 200 ans. Sans l'intervention de l'équipe d'expédition Atlantis, les Wraiths, selon les Hoffans et les Geniis, auraient dû rester en hibernation jusqu'aux environs de 2055.
Quoi qu'il en soit, les civilisations technologiquement avancées (comme celles qui ont précédemment existé sur les planètes de Sateda et d'Athos) sont généralement détruites avec une soif de vengeance avant qu'elles ne s'échappent et ne deviennent par la suite une menace pour les Wraiths.

Technologie 

Dotés d'une intelligence supérieure, les Wraiths ont très vite appris à utiliser et à modifier la technologie des Anciens mais pas à la contrôler car la technologie des Anciens ne se contrôle qu'avec le gène de ces derniers. Tout comme les Anciens, ils pratiquèrent de nombreuses expériences, mais sur des humains. Ils ont également fondé leur langage sur celui des Anciens, mais ont cependant conservé de leurs ancêtres ectoparasites une sorte de langage télépathique qu'ils utilisent entre eux. Mais contrairement à ceux-ci, les Wraiths sont naturellement belliqueux et la guerre était inévitable entre les deux races les plus puissantes de la galaxie de Pégase.
Malgré cela cette race ne sait pas contrôler les voyages hyperspatiaux intergalactiques. Ils possèdent leur propre technologie hyperspatiale, différente de celle des Lantiens ou des Asgards du fait que leurs vaisseaux sont à moitié organiques. C'est pourquoi entre deux sauts hyperspatiaux, le vaisseau doit s'arrêter pour régénérer sa coque. Le dispositif Attero affecte ce fonctionnement en disloquant tout vaisseau wraith tentant de franchir une fenêtre d'hyperespace. Ils vont dans l'espace avec des vaisseaux-ruches, des croiseurs, des vaisseaux de ravitaillement et des darts (chasseurs).

La plupart de leurs armes ne sont que paralysantes pour manger la victime plus tard :
 le pistolet
 la lance
 le fusil
 la bombe
 la grenade (explosive)
 l'auto-destruction

Tactiques militaires 

Quand ils attaquent des humains, les Wraiths composent le code de la porte de la planète à attaquer pour prévenir toute tentative de fuite (les Goa'ulds utilisent la même technique dans la Voie lactée). Ils utilisent des darts pour enlever les habitants des villes et pour transporter des soldats grâce à leur rayon téléporteur.

De plus, les Wraiths utilisent leurs capacités psychiques pour créer des "fantômes" blancs servant à désorienter les humains.

Pour éviter les captures, les mâles ont un système d'auto-destruction intégré à leur armure. Les darts ont aussi un système d'auto-destruction.

Pendant les batailles spatiales, certains vaisseaux wraiths abordent les vaisseaux de leurs adversaires afin d'optimiser leurs chances de victoire et leur satiété grâce à leurs capacités physiques.

Les Wraiths et l'équipe d'exploration d'Atlantis 

L'expédition Atlantis a capturé et retenu quatre prisonniers mâles wraiths jusqu'à présent. Le premier a été malencontreusement empoisonné lors d'un essai expérimental pour développer un sérum pour les humains, dont le but était d'empêcher les Wraiths de s'en nourrir. Tant qu'il ne voulait pas révéler son nom, le major Sheppard le surnommait Steeve. Plus tard, lors du prélude de l'assaut wraith sur Atlantis, un éclaireur et saboteur wraith avait subrepticement infiltré la cité en se téléportant dans la cité avant d'auto-détruire son dart. Suivant sa capture et son emprisonnement, le major Sheppard décida de nommer ce Wraith, qui refusait aussi de donner son nom, Bob. Bob fut exécuté par Sheppard car refusant constamment de fournir des informations sur son sabotage sur Atlantis.

Un troisième Wraith capturé, surnommé quant à lui Michael, a été retenu pour tester les effets du rétrovirus du  Carson Beckett. Le virus a été créé pour décomposer l'ADN des Wraiths, le remplaçant par de l'ADN humain. L'équipe Atlantis profita de l'amnésie du Wraith pour lui faire croire qu'il était un membre d'Atlantis capturé par les Wraiths puis sauvé par l'équipe de Sheppard. Peu après, Michael découvrit la vérité en volant les enregistrements de sa transformation, puis s'échappa d'Atlantis, rejoignant les Wraiths, s'étant partiellement retransformé en Wraith (la structure osseuse humaine et des cheveux courts sont encore visibles). Rejeté par ses congénères à cause de son humanité, il se ravisa puis établit une alliance avec Atlantis, pour développer le rétrovirus, et le déployer sur les vaisseaux-ruches pour résoudre le problème du manque de nourriture pour sa race suivant un plan visant à utiliser la technologie de téléportation asgarde afin d'envoyer le rétrovirus dans le système de ventilation d'un vaisseau-ruche.
Plus tard dans la saison 3, Michael fait des expériences sur les habitants d'un village allié à l'expédition Atlantis.

Dans la saison 3 également, le lieutenant-colonel Sheppard rencontrera un Wraith prisonnier du Genii Kolya qui utilisera ce Wraith comme moyen de pression afin de faire plier Weir à ses exigences (Kolya forcera ce Wraith à se nourrir du colonel devant les yeux de ses amis), ce Wraith sera appelé Todd par Sheppard. Dans la saison 4, il viendra demander l'aide d'Atlantis pour lutter contre les Asurans, son vaisseau sera détruit et il restera prisonnier de l'expédition. Il aidera le  Rodney McKay à travailler sur le code des nanites jusqu'à la mi-saison (épisode 4x11 - Alliance forcée) où il apportera l'aide de 7 ruches de son alliance afin de détruire complètement les Asurans. Il en profitera alors pour voler au moins 6 E2PZ. Depuis cette alliance forcée, Todd fera de nombreuses fois appel à Atlantis afin de régler ses soucis, et l'expédition en profitera pour lui demander de tester le rétrovirus amélioré.

Personnages Wraith notables 

 Todd, le Wraith aidant Sheppard dans l'épisode 3x07 - Intérêts communs et qui s'allie à eux à plusieurs reprises
 Kenny, le second de Todd dans l'épisode 5x08 - La nouvelle reine
 La pré-éminente, une reine wraith assassinée par Todd (épisode 5x08 - La nouvelle reine)
 Michael, un Wraith transformé en humain grâce au rétrovirus de Beckett, échappé d'Atlantis et tué par Teyla Emmagan
 Steeve, le premier Wraith capturé 1x05 - 1x06 - 1x07
 La gardienne dans l'épisode 1x01 - Une nouvelle ère – 
 Bob, le Wraith qui a réussi à s'infiltrer sur Atlantis dans l'épisode 1x16 - La communauté des quinze
 Le Wraith survivant dans l'épisode 1x12 - Duel
 Ellia dans l'épisode 2x07 - Instinct
 La reine de Michael dans l'épisode 2x20 - Les Alliés
 Une reine Wraith dans l'épisode 3x18 - Immersion
 Spike, le Wraith qui se déguise en humain pour passer inaperçu sur Terre et jouant au poker dans l'épisode 5x19 - Las Vegas
 Erik, le Wraith accompagnant sa reine sur Atlantis dans l'épisode 2x20 - Les Alliés

Notes et références